Ибаргойти (, ) — муниципалитет на севере Испании. Входит в состав района (комарки) Аойс провинции Наварра. Первое упоминание о населённом пункте датировано 991 годом.

Нынешний мэр — Хосе Хавьер Эслава Армендарис, избранный на этот пост в 2007 году.

Площадь — около 54 км². По состоянию на 2010 год население Ибаргойти составляло 248 человек.

Происхождение названия 
Первое письменное упоминание об этом населённом пункте датировано 991 годом и его название писалось как . В начале 12 века (1105—1109) годах он назывался . Нынешне написание  впервые упоминается в документе 1198 года. С тех пор это наименование постоянно используется для обозначения той местности.

Значение корня слова легко понятно для современных басков. На баскском языке  означает верхняя долина и состоит из корней двух слов: «ibar» — «долина» и «goiti» — «высокий». Чтобы понять это название, следует иметь в виду, что территория Ибаргойти сформирована верхней частью долины реки Elorz. В настоящее время Ибаргойти относится к не баско-говорящим территориям Наварры, но этот язык был распространён в той местности до 19 века.

Население

Распределение населения 
Согласно данным, опубликованным в справочнике национального института статистики, по состоянию на 2010 год население муниципалитета распределялось по субъектам следующим образом:

Известные жители и уроженцы 
 Франциско Эспос — испанский генерал, герой Испано-французской войны

Примечания

Литература 
 Jose Maria Jimeno Jurio, Nafarroako toponimia eta mapagintza. XXXVIII, Iruñea, 1996. ISBN 84-235-1511-7

Ссылки 
 Официальный веб-сайт муниципалитета Ибаргойти  
 Данные по Ибаргойти  — Правительство Наварры — СМИ и местные органы власти Наварры 

Муниципалитеты Наварры